Ronnie Radke (1983-), cantor e compositor americano
Lina Radke (1903-1983), atleta alemã 

Desambiguação